Bijelo Brdo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Bijelo Brdo, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
 Bijelo Brdo, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Bijelo Brdo, un village situé dans la municipalité d'Erdut, comitat d'Osijek-Baranja.